Парламентские выборы в Республике Македонии прошли 5 июня 2011 года, на год раньше намеченного срока.

Общие сведения 
Выборы были назначены после того, как 15 апреля 2011 года парламенту был вынесен вотум недоверия, и он был распущен. На выборах было избрано 123 депутата Собрания — 120 в шести многомандатных избирательных округах и три — за границей. Отдельные места для избирателей за пределами страны были введены впервые.

В голосовании приняли участие 1835 тыс. избирателей, для которых были открыты 2976 участков. За ходом выборов наблюдали 235 представителей БДИПЧ ОБСЕ, 47 — ПА ОБСЕ, 20 — Еврокомиссии, 16 — Совета Европы, а также сотрудники посольств — всего около восьми тысяч местных и международных наблюдателей. Явка составила 53,8%.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Предварительный отчёт БДИПЧ ОБСЕ  

Парламентские выборы в Северной Македонии
Выборы 2011 года
Июнь 2011 года
2011 год в Северной Македонии